

Geografia 
 Gulf Breeze – città della Contea di Santa Rosa a sud di Pensacola, in Florida, Stati Uniti d'America
 Ocean Breeze – comune della contea di Martin nello Stato della Florida, Stati Uniti d'America

Persone 
 Matthew Breeze – ex arbitro di calcio australiano
 Tyler Breeze – wrestler canadese

Altro 
 Avvistamenti di Gulf Breeze – serie di avvistamenti di UFO
 Carnival Breeze – nave da crociera di proprietà della Carnival Cruise Line
 Plymouth Breeze – autovettura mid-size prodotta dalla Plymouth
 The Breeze: An Appreciation of JJ Cale – album tributo del musicista inglese Eric Clapton

Pagine correlate 
 Sea Breeze